Реля́ція (від , «передання»; , ) — письмове донесення або звіт для вищого керівництва про якісь факти.

 У військовій справі — повідомлення командування про хід воєнних дій, опис дій і бойових подвигів власних військ.
 Реляція — опис подвигу певної особи у документі, що подається для її нагородження.

 У дипломатії — доповідь дипломатів, дослідників, розвідників тощо.
 У Великому князівстві Литовському й козацькій Україні існували реляції возного — звіт судові про вручення судового позову особі, яку викликали на суд.

Посилання 
 Реляція  // 
 Юридичний словар

Військова термінологія
Документи
Звіти